Маком има више значења:
 Округ Маком (Мичиген)
 Маком (Илиноис)
 Маком (Оклахома)
 Макоум (Мисисипи)
 Макоум (Охајо)